Kopfschuss () — второй студийный альбом немецкого коллектива Megaherz, выпущенный 12 июля 1998 года, спустя год после релиза первого альбома.

Об альбоме 
Kopfschuss заслужил ещё большую популярность после Wer bist du?. Песня «Freiflug» (Свободный полет) стала хитом в творчестве группы, на неё был снят клип. Композиции «Miststück», «Herz aus Stein» и «Kopfschuss» стали также популярны в молодёжных клубах.

В США альбом был переиздан под названием Megaherz II/Two/Zwei

В альбоме Zombieland(2014) сделан ремейк на песню "Herz Aus Stein".

Список композиций 

Альбомы Megaherz